Amerikai Egyesült Államok
 Maud (Illinois)
 Maud (Iowa)
 Maud (Missouri)
 Maud (Oklahoma)
 Maud (Texas)
 Maud (Washington)

 Egyesült Királyság
 Maud (Aberdeenshire), kisváros Skóciában

Nevek
 Maud (keresztnév)

Egyéb
Maud (hajó) elsüllyedt norvég hajó